Formula 2 – sezona 2018. je bila 2. sezona FIA Formula 2 prvenstva. Vozile su se 24 utrke od 7. travnja do 25. studenog 2018. Vozački naslov je osvojio George Russell, a momčadski naslov Carlin.

Sažetak sezone

Sezona je počela 7. travnja u Bahreinu na stazi Sakhir, a Lando Norris je osvojio svoj prvi pole position u Formuli 2 u svom drugom F2 nastupu. Carlinov vozač uspio je za 62 tisućinke nadmašiti sunarodnjaka Georgea Russella iz ART-a, debitanta i GP3 prvaka.
Norris je u utrci odlično startao, te je već u drugom krugu sagradio prednost od 2,4 sekunde. Prednost je samo rasla i do kraja nitko nije uspio zaprijetiti Norrisu na putu do njegove prve pobjede i jedine pobjede u F2. Njegov momčadski kolega Sergio Sette Camara zaokružio je perfektan prvi vikend za Carlin u F2 s drugim mjestom nakon fantastičnog starta sa šestog mjesta. Na sprint utrci u Bahreinu svi su vozači stigli do cilja, a pobijedio je Artem Markelov. Rus je kasnije slavio i na glavnoj utrci u Monaku 25. svibnja nakon sudara vozača ispred sebe, te na sprint utrci u Austriji.

Vozači i momčadi

Promjene u Formuli 2
Promjene unutar Formule 2

  Alexander Albon: ART Grand Prix → DAMS

  Ralph Boschung: Campos Racing → MP Motorsport

  Sérgio Sette Câmara: MP Motorsport → Carlin

  Louis Delétraz: Racing Engineering / Rapax → Charouz Racing System

  Antonio Fuoco: Prema Racing → Charouz Racing System

  Sean Gelael: Pertamina Arden → Pertamina Prema Theodore Racing

  Luca Ghiotto: Russian Time → Campos Vexatec Racing

  Roberto Merhi: Campos Racing / Rapax → MP Motorsport

  Lando Norris: Campos Racing → Carlin

  Nyck de Vries: Rapax / Racing Engineering → Pertamina Prema Theodore Racing

Došli u Formulu 2

  Jack Aitken: GP3 Series → ART Grand Prix

  Nirei Fukuzumi: GP3 Series → BWT Arden

  Maximilian Günther: Europska Formula 3 → BWT Arden

  Arjun Maini: GP3 Series → Trident

  Tadasuke Makino: Europska Formula 3 → Russian Time

  Roy Nissany: World Series Formule V8 3.5 → Campos Vexatec Racing

  George Russell: GP3 Series → ART Grand Prix

Otišli iz Formule 2

  Jordan King: MP Motorsport → IndyCar 

  Charles Leclerc: Prema Racing → Formula 1 

  Nobuharu Matsushita: ART Grand Prix → Super Formula 

  Oliver Rowland: DAMS → FIA World Endurance Championship 

  Sergej Sirotkin: ART Grand Prix → Formula 1

Kalendar

Sistem bodovanja
Prva utrka

Sprint utrka

Poredak

Vozači

Momčadi

Vodeći vozač i momčad u prvenstvu
U rubrici bodovi, prikazana je bodovna prednost vodećeg vozača / momčad ispred drugoplasiranog, dok je žutom bojom označena utrka na kojoj je vozač / momčad osvojio naslov prvaka.

Izvori

Vanjske poveznice

 2018